Los Pericones är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tejupilco och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. Los Pericones ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Los Pericones är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Los Pericones ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Los Pericones. Runt Los Pericones är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tejupilco de Hidalgo,  km öster om Los Pericones. I omgivningarna runt Los Pericones växer huvudsakligen savannskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tejupilco